Willem van den Kerckhoven (de oudste) - raadsheer bij het Hof van Holland
Willem van den Kerckhoven sr. (1644-1717) - kapitein en regent te Gouda
Willem van den Kerckhoven jr. (1678-1758) - burgemeester van Gouda